SAO est un sigle qui désigne :
 Smithsonian Astrophysical Observatory, un centre de recherche en astrophysique situé aux États-Unis d'Amérique
 Catalogue SAO, un catalogue d'étoiles réalisé par le Smithsonian Astrophysical Observatory
 Substances appauvrissant la couche d'ozone (CFC, HCFC, halons, bromure de méthyle, etc.)
 Session-At-Once, une méthode de gravure de données sur disque par session (voir aussi Disk-At-Once)
 São Paulo, selon le code AITA des aéroports
 Le light novel Sword Art Online et par extension, les manga, l'anime et les jeux vidéo inspirés de cette œuvre.